O torneio feminino de golfe nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputado entre 17 a 20 de agosto na Reserva de Marapendi, no Rio de Janeiro.

Calendário
Horário local (UTC-3)

Medalhistas

Resultado 

Feminino